Trachylaemus togoensis, "västlig gulnäbbad barbett", är en fågelart i familjen afrikanska barbetter inom ordningen hackspettartade fåglar.

Utbredning och systematik 
Fågeln förekommer i Västafrika från östligaste Ghana till sydvästra Nigeria. Den betraktas oftast som underart till gulnäbbad barbett, men urskiljs sedan 2014 som egen art av Birdlife International, IUCN och Handbook of Birds of the World.

Status 
Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Afrikanska barbetter
Trachylaemus
Fåglar i etiopiska regionen